Cangkol (Mojolaban)
 Cangkol (Plupuh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing